Grompone el apellido puede pertenecer a las siguientes personas:

 Antonio Grompone (1893-1965), abogado, escritor y educador uruguayo.
 María Antonia Grompone (1943-20171), ingeniera química y profesora uruguaya.
 Juan Grompone (1939-), ingeniero, profesor, informático y escritor uruguayo.